Села:
 Хмарівка — Вінницька область, Бершадський район
 Хмарівка — Полтавська область, Зіньківський район
 Хмарівка — Харківська область, Харківський район